Моника Эртль (, 1937, Мюнхен, Третий рейх — 12 мая 1973, Эль-Альто, Боливия) — боливийская революционерка немецкого происхождения. Дочь оператора и режиссёра Ханса Эртля.

Биография 

Моника Эртль родилась в Мюнхене в 1937 г. После Второй мировой войны её отец эмигрировал в Боливию, где продолжил заниматься съемками и стал фермером. В 1953 г. к Хансу Эртлю переехала его семья. В 1969 г. Моника Эртль вышла замуж, но вскоре прервала все связи с боливийской элитой и ушла в партизаны в Армию национального освобождения.

В Германии стала известна, как «мститель за Че Гевару» после убийства полковника Роберто Кинтанильи Перейра, служившего в то время консулом в Гамбурге.

12 мая 1973 г. Моника Эртль попала в засаду в Ла-Пасе и была убита агентами боливийских спецслужб. В это время она занималась реорганизацией Армии национального освобождения. По информации Режи Дебре, Моника Эртль готовила похищение нацистского военного преступника Клауса Барби с целью переправить последнего в Чили и далее — для проведения судебного процесса — во Францию.

Литература 

 Jürgen Schreiber. Sie starb wie Che Guevara. Die Geschichte der Monika Ertl. Artemis & Winkler. Düsseldorf, 2009. ISBN 978-3-538-07274-9

Ссылки 
 Christoph Gunkel: Ches bayrischer Racheengel 

Революционеры Боливии
Коммунисты Боливии
Че Гевара
Женщины Боливии в войнах